

Sigle 
 Federazione Logopedisti Italiani – associazione della logopedia italiana
 Futuro e Libertà per l'Italia – partito politico italiano

Codici 
 FLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flateyri (Islanda)
 fli – codice ISO 639-3 della lingua fali